Providence – Rhode Island állam fővárosa
 Providence (Alabama)
 Providence település Guyanában
 Providence (sziget)
 Providence – 1991-es film
 Providence – televíziós sorozat
 Providence, a rejtélyes kisváros – francia film